«Два дня тревоги » — советский художественный фильм.

Сюжет 
1920-е годы. Корреспондент приезжает в село, где совершено покушение на молодого селькора, и убеждается в том, что это дело рук банды подкулачников, возглавляемых заместителем председателя сельсовета Маврой...

В ролях 
 Раиса Рязанова — Лиза Прохорова
 Игорь Класс — Прохор Зенькин
 Нонна Мордюкова — Мавра Григорьевна
 Виктор Шульгин — Николай Струков
 Юрий Шлыков — Василий Никифорович Петруничев
 Ирина Мурзаева — Фёкла Минична
 Леонид Иудов — Егор Кузьмич Профкин
 Владимир Тихонов — Дмитрий Дягилев, селькор Правдоха Георгий Ситко — предволосткома Волков
 Виктор Маркин — медэксперт
 Геннадий Юхтин — Илья Борисович

Съёмочная группа 
 Авторы сценария: Юрий Рогов, Анатолий Глебов, Владимир Сойкин
 Режиссёр: Александр Сурин
 Оператор: Роман Веселер
 Художник: Наталья Мешкова
 Композитор Илья Катаев

Ссылки 

Фильмы СССР 1973 года
Фильмы Александра Сурина
Фильмы студии «Мосфильм»
Фильмы-боевики СССР
Исторические фильмы СССР
Фильмы, снятые в Петрозаводске